Ramesh Mishra ist der Name folgender Personen: 

*Ramesh Mishra (Musiker) (1948–2017), indischer Sarangi­spieler
Ramesh Mishra (Soziologe) († 2015), indischer Soziologe